Ел Гароте има више значења:

 Ел Гароте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гароте (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику